Roger Guillemin – biologo e neurologo francese
Jacques Duchesne-Guillemin – storico delle religioni belga
Sophie Guillemin – attrice francese
Claude Guillemin – mineralogista francese
Victor Guillemin – matematico statunitense